Иоанн (Соколов):
 Иоанн (в миру Соколов Владимир Сергеевич; 1818—1869) — епископ Смоленский и Дорогобужский, богослов.
 Иоанн (в миру Соколов Иван Александрович; 1877—1968) — митрополит Киевский и Галицкий.